Хорхот Олександр Якович — заслужений архітектор УРСР,
 Хорхот Георгій Олександрович — заслужений архітектор України.
Прізвища